Castro Verde (gemeente), gemeente in Portugal.
 Castro Verde (freguesia), hoofdplaats van deze gemeente.